Samantha Crawford era la detentrice del titolo ma non partecipa a questa edizione del torneo.

Ana Konjuh ha sconfitto in finale Tornado Alicia Black per 3-6, 6-4, 7-66.

Teste di serie

  Belinda Bencic (quarti di finale)
  Ana Konjuh (campionessa)
  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Barbora Krejčíková (secondo turno)
  Darʹja Kasatkina (secondo turno)
  Taylor Townsend (ritirata)
  Antonia Lottner (semifinale)
  Elise Mertens (secondo turno)
  Varvara Flink (primo turno)

  Louisa Chirico (quarti di finale)
  Mayo Hibi (semifinale)
  Camila Giangreco Campiz (terzo turno)
  Katy Dunne (secondo turno)
  Anhelina Kalinina (terzo turno)
  İpek Soylu (primo turno)
  Hsu Ching-wen (primo turno)
  Nina Stojanović (primo turno)

Qualificate 

  Raveena Kingsley (primo turno)
  Naiktha Bains (primo turno)
  Sun Ziyue (secondo turno)
  Jasmine Paolini (terzo turno)

  Szabina Szlavikovics (primo turno)
  Usue Maitane Arconada (primo turno)
  Claire Liu (secondo turno)
<li>  Cassandra Vázquez (primo turno)

Wildcard

  Brooke Austin (secondo turno)
  Katerina Stewart (secondo turno)
  Tornado Alicia Black (finale)
  Chloe Michele Ouelette-Pizer (primo turno)

  Peggy Porter (secondo turno)
  Michaela Gordon (terzo turno)
  Catherine Bellis (terzo turno)
  Kaitlyn McCarthy (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

US Open 2013